Charles Stanhope, 3. hrabia Stanhope
 Charles Stanhope, 3. hrabia Harrington
 Charles Stanhope, 4. hrabia Harrington
 Charles Stanhope, 8. hrabia Harrington, gracz w polo
 Charles Stanhope, wicehrabia Petersham